Каньисо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 42,01 км². Население — 287 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 37 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саморы